SMPEG (Abkürzung für SDL MPEG) ist eine Programmbibliothek, die Videofunktionen für Multimedia-Anwendungen zur Verfügung stellt. Die Bibliothek wurde ursprünglich von Loki Software entwickelt. Da sowohl SMPEG als auch SDL unter der LGPL stehen, verwendet die Bibliothek den MPEG-1- und nicht MPEG-2-Standard. Das liegt an der patentrechtlichen Situation im Hinblick auf MPEG-2 innerhalb der USA.

Weblinks 
 Alte Website
 Aktuelle Website
 dumpmpeg – Ein Programm das Frames aus MPEG Filmen ausgibt (immer noch in der Beta-Phase)

Programmierschnittstelle
Freie Videosoftware
Abkürzung